Hinterrhein steht für:

 Hinterrhein, rechter und südlicher Oberlauf des Rheins bis Reichenau, Gemeinde Tamins, Region Imboden, Kanton Graubünden

 Bezirk Hinterrhein, ehemaliger Bezirk des Kantons Graubünden
 Hinterrhein GR, ehemalige Gemeinde in der Region Viamala, Graubünden
 Hinterrhein (Schiessplatz), Panzerübungsplatz der Schweizer Armee